Benjamín Martínez Martínez, noto come Benja – calciatore spagnolo
 Emilio Damián Martínez Martínez – ex calciatore paraguaiano
 Juan Martínez Martínez, noto come Casuco – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Roberto Martínez Martínez – ex calciatore argentino naturalizzato spagnolo